La contea palatina del Palatinato-Simmern-Zweibrücken fu uno stato del Sacro Romano Impero basato su Simmern e Zweibrücken, nell'attuale regione della Renania-Palatinato, in Germania.

Storia
Il Palatinato-Simmern-Zweibrücken venne creato nel 1410 con partizione dell'Elettorato Palatino dopo la morte di re Rupert III di Baviera per suo figlio Stefano. Nel 1444 la contea di Vadenz venne annessa allo stato, ma in quello stesso anno lo stesso Stefano divise i territori tra i suoi figli: Federico ricevette la contea di Simmern e Luigi ricevette le contee minori di Zweibrücken e Veldenz. Nel 1448 Stefano ereditò inoltre metà dei territori del Palatinato-Neumarkt, ma li vendette al Palatinato-Mosbach.

Conte Palatino 
 Stefano, 1410–59

Palatinato